Staucha ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Staucha (Stauchitz), Ortsteil der Gemeinde Stauchitz im Landkreis Meißen
 Staucha (Wüstung), Ortswüstung bei Wurzen im Landkreis Leipzig